Нар — літера грузинської абетки
 Нар — гібрид одногорбого й двогорбого верблюдів
 НАР — некерована авіаційна ракета

Топонім 
 Нар — річка на Кавказі, притока Ардону
 Нар — село в Росії, у Республіці Північна Осетія-Аланія